Meistriliiga 1992-93 foi a 2ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Norma Tallinn.

Classificação final

Campeão

Referências 
 Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1992–93
1992 no futebol
1993 no futebol
Desporto na Estônia em 1992
Desporto na Estônia em 1993